

Geografia 
Italia
 Montalto Carpasio – comune della provincia di Imperia
 Montalto delle Marche – comune della provincia di Ascoli Piceno
 Montalto di Castro – comune della provincia di Viterbo
 Montalto Dora – comune della provincia di Torino
 Montalto Pavese – comune della provincia di Pavia
 Montalto Uffugo – comune della provincia di Cosenza
 Montalto – frazione di Avigliano in provincia di Potenza
 Montalto – frazione di Laterina Pergine Valdarno in provincia di Arezzo
 Montalto – frazione di Rionero Sannitico in provincia di Isernia
 Montalto Ligure – frazione di Montalto Carpasio in provincia di Imperia
 Montalto – cima più elevata dell'Aspromonte in provincia di Reggio Calabria
 Montalto – montagna delle Alpi Apuane, in Toscana.

Persone 
 Adriano Montalto (1988) – calciatore italiano
 Domenico Montalto (1954-2011) – giornalista e storico dell'arte italiano
 Giuseppe Montalto (1896-1957) – politico italiano
 Giuseppe Montalto (1965-1995) – poliziotto italiano ucciso dalla mafia
 Salvatore Montalto (1936-2012) – reggente della famiglia del mandamento di Villabate
 Giangiacomo Ciaccio Montalto (1941-1983) – magistrato italiano ucciso dalla mafia
 Giovanni Stefano Danedi detto Montalto (1612-1690) – pittore italiano
 Felice Peretti (1521-1590) e Alessandro Peretti (1570-1623) detti entrambi "Cardinal Montalto"

Altro 
 Castello di Montalto in Chianti – edificio di Castelnuovo Berardenga in provincia di Siena
 Ducato di Montalto – titolo nobiliare spagnolo
 Castrum di Montalto ed Eremo di Santa Caterina – rudere di una fortezza a Tramonti in provincia di Salerno